Strunowce (Chordata, od gr. i łac. chorda – struna) – zwierzęta dwubocznie symetryczne, wtórouste, które na dowolnym z etapów rozwoju osobniczego mają następujące sześć charakterystycznych cech budowy:
 struna grzbietowa (wewnętrzny, tkankowy szkielet osiowy, ma postać elastycznego pręta, u dorosłych ryb i płazów jest obecna w postaci szczątkowej między trzonami kręgów, a u ptaków i ssaków całkowicie zanika),
 cewka nerwowa umiejscowiona po stronie grzbietowej, nad struną grzbietową (odwrotnie w stosunku do bezkręgowców),
 gardziel przebita szczelinami skrzelowymi (u lądowych strunowców część z nich zanika, a część zostaje przekształcona w inne formy)
 układ pokarmowy pomiędzy układem nerwowym a sercem,
 serce leżące po brzusznej stronie ciała,
 umięśniony ogon znajdujący się za odbytem i służący do poruszania się (czasem zanika, np. u człowieka)

Taksonomia 
Schemat pochodzi z trzeciego wydania Vertebrate Palaeontology. Układ odpowiada częściowo pokrewieństwu ewolucyjnemu (podobnie jak kladogram), ale zachowuje tradycyjne rangi klasyfikacji Linneusza.

 Typ Chordata
 Podtyp Tunicata (Urochordata) – (Osłonice; 3000 gatunków)
 Podtyp Cephalochordata (Acraniata) – (bezczaszkowce, np. lancetnik; 30 gatunków)
 Podtyp Vertebrata (Craniata) (kręgowce; 57 674 gatunków)
 Gromada „Agnatha”* (bezżuchwowce; 100+ gatunków)
 Podgromada Myxinoidea (śluzice; 65 gatunków)
 Podgromada Petromyzontida (minogi)
 †Podgromada Conodonta (konodonty)
 †Podgromada Pteraspidomorphi (z paleozoiku)
 †Rząd Anaspida
 †Rząd Thelodonti
 Infratyp Gnathostomata (żuchwowce)
 †Gromada Placodermi (ryby pancerne)
 Gromada Chondrichthyes (ryby chrzęstnoszkieletowe; 900+ gatunków)
 †Gromada Acanthodii (fałdopłetwe; z paleozoiku)
 Gromada Osteichthyes (ryby kostnoszkieletowe; 30 000+ gatunków)
 Podgromada Actinopterygii (promieniopłetwe syn. kostnopromieniste; około 30 000 gatunków)
 Podgromada Sarcopterygii (ryby mięśniopłetwe – dwudyszne i trzonopłetwe)
 Nadgromada Tetrapoda (czworonogie; 18 000+ gatunków)
 Gromada Amphibia (płazy; 6000 gatunków)
 Seria Amniota (jajo z owodnią)
 Gromada Sauropsida – (gady; 8225+ gatunków)
 Gromada Aves (ptaki; od 8800 do 10 000 gatunków)
 Gromada Synapsida (synapsydy (gady ssakokształtne); 4500+ gatunków)
 Gromada Mammalia (ssaki; 5800 gatunków)

Gromady według Katalogu Życia 
Podział z 2018 roku:
 bezczaszkowce (Leptocardii)
 cefalaspidokształtne (Cephalaspidomorphi)
 gady (Reptilia)
 mięśniopłetwe (Sarcopterygii)
 ogonice (Appendicularia)
 płazy (Amphibia)
 promieniopłetwe (Actinopterygii)
 ptaki (Aves)
 spodouste (Elasmobranchii)
 sprzągle (Thaliacea)
 ssaki (Mammalia)
 śluzice (Myxini)
 zrosłogłowe (Holocephali)
 żachwy (Ascidiacea)

Filogeneza 
Hipotetyczny przodek strunowców był zwierzęciem wodnym o dwóch częściach ciała: wisceralnej, odpowiadającej za pobieranie pokarmu i być może oddychanie oraz somatycznej, odpowiedzialnej za przemieszczanie całego ciała.

Teorie ewolucyjne 
Pokrewieństwo trzech grup należących do strunowców było przez lata tematem dyskusji i różnych teorii ewolucyjnych. Według jednej z teorii, tzw. teorii Garstanga, najbardziej bazalną grupą strunowców są osłonice, od których, drogą pedomorfozy wyewoluowały pozostałe grupy, lancetniki i kręgowce, będące siostrzanymi kladami, łączonymi w takson Euchordata. Teoria ta przez lata cieszyła się dużą popularnością i do dziś często występuje w licznych podręcznikach szkolnych.

Inny punkt widzenia przedstawia teoria Atriozoa, która łączy ze sobą Cephalochordata i Tunicata na podstawie występowania u nich specyficznego krążenia wody opływającej kosz skrzelowy. Woda wpływa przez otwór gębowy, omywa skrzela, a następnie trafia do atrium – jamy okołoskrzelowej, z której uchodzi przez osobny otwór – atriopor. U kręgowców woda opuszcza gardziel przez otwory skrzelowe bezpośrednio do środowiska zewnętrznego.

Badania molekularne wykazały, że kręgowce i osłonice są najbliższymi krewnymi, natomiast taksonem bazalnym stały się bezczaszkowce. Takson, zawierający w sobie osłonice i kręgowce nosi nazwę Olfactores. W wyniku dokładnych badań morfologicznych odnaleziono kilka synapomorfii, które można dla niego wskazać.

Drzewo filogenetyczne 

Grupa zawierająca – Bilateria

Uwagi:
 Linie pokazują prawdopodobne pokrewieństwo ewolucyjne, uwzględniając wymarłe taksony oznaczone znakiem †. Niektóre są bezkręgowcami. Chordata to typ.
 Pozycja (pokrewieństwo) bezczaszkowców, osłonic i kręgowców według czasopisma naukowego Nature.

Przypisy